Baureihe I steht für folgende Fahrzeugbaureihen:

 Baureihe I der Straßenbahn München, siehe Straßenbahn München #Baureihe I/J (Die „Heidelberger“)
 I-Triebwagen der Straßenbahn Frankfurt am Main, siehe Fahrzeuge der Straßenbahn Frankfurt am Main #I
 Baureihe I, Dampflokbaureihe der Württembergischen Staats-Eisenbahnen, siehe Württembergische I
 PH-Baureihe I, Schlepptenderlokomotiven der Chemins de fer Prince Henri